serwer wideo (ang. network video recorder)
 NVR, Inc.
 Nene Valley Railway
 Northern Vermont Railroad